Biljača ist der Name folgender Orte: 
 Biljača (Bratunac), Dorf in der Gemeinde Bratunac in Bosnien und Herzegowina
 Biljača (Bujanovac), Dorf in der Gemeinde Bujanovac in Serbien